Ibn Rushd peut renvoyer à :
 Averroès, dont c'est l'un des noms en langue arabe
 Ibn-Rushd, un cratère